Sesóstris